Hugh FitzRoy, 11e hertog van Grafton
Hugh Fitzory Emerton, de volledige naam van Roy Emerton, een Brits acteur